Betsch ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Betsch (1888–1934), deutscher Mathematiker
 Cornelia Betsch (* 1979), deutsche Psychologin und Hochschullehrerin
 Jean-Marie Betsch (1939–2013), französischer Bodenökologe
 John Betsch (* 1945), US-amerikanischer Jazzdrummer
 Manfred Betsch (1924–1985), belgischer Politiker
 Roland Betsch (1888–1945), deutscher Dichter und Schriftsteller
 Tilmann Betsch (* 1963), deutscher Psychologe
 Willi Betsch (1921–1992), deutscher Kommunalpolitiker (SED) und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Yohan Betsch (* 1987), französischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Corinna Betsch, Geburtsname von Corinna Schumacher (* 1969), Europameisterin im Reining-Westernreiten
 Mick Betsch, Pseudonym von Mick Schumacher (* 1999), deutscher Rennfahrer